La detentrice del titolo Mabel Cahill ha battuto nel challenge round Elisabeth Moore 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-2.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1892